Чемпионат Туркмении по футболу 2009 — 17-й независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 9 команд. Чемпионом в третий раз стал МТТУ.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2009 на сайте rsssf.com

2009
Футбол в Азии в 2009 году
2009 год в Туркменистане